Mohelno může být:

 Mohelno – městys v okrese Třebíč
 Vodní nádrž Mohelno – vodní nádrž na řece Jihlava
 Nové Mohelno – zaniklá vesnice v dnešním okrese Cheb
 Staré Mohelno – český název vesnice Altmugl v německé Horní Falci

Související 
 Mohelnice (rozcestník)